Saints Peter and Paul Church oder Sts. Peter and Paul Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saints Peter and Paul Church (Iowa), ID-Nr. 94001589
 Saints Peter and Paul Church (Michigan), ID-Nr. 71000431
 Saints Peter and Paul Church (North Dakota), ID-Nr. 86000161
 Saints Peter and Paul Church (Pickering), North Yorkshire, England

 Sts. Peter and Paul Church (St. Paul Island, Alaska), NRHP-ID 80000744
 Sts. Peter and Paul Church (Lewiston, Maine), NRHP-ID 83000447

 Saints Peter and Paul Church (San Francisco)

Siehe auch:
 Saints Peter and Paul Catholic Church